A tabela a seguir mostra o quadro de medalhas dos Jogos Mundiais de 2009, após a divulgação dos resultados dos exames antidopping.

 País sede destacado.

Esportes de demonstração 
As medalhas conquistadas em esportes de demonstração não são incluídas no quadro oficial. Abaixo, um quadro não-oficial reunindo as medalhas do handebol de praia, do barco dragão, do softbol, do tchoukball e do wushu:

 País sede destacado.

Ligações externas